Мидойнш (Барселуш) — район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Мидойнш (Табуа) — район в Португалии, входит в округ Коимбра.